Хесус Диес дель Корраль (; ,  — , ) — испанский шахматист, гроссмейстер (1974). Бухгалтер. Неоднократный чемпион страны, участник ряда олимпиад в составе команды Испании. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Амстердам (1969, побочный турнир) — 2-3-е; Пальма (1969) — 6-е; Олот (1972) — 2-е; Монтилья (1973) — 3-5-е; Лансароте (1975) — 4-6-е; Барселона (1975) — 2-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карточка Хесуса Диеса дель Корраля на сайте OlimpBase.com

Шахматисты Испании